Hierba maestra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia ludoviciana; o
 el nombre común de la planta Potentilla candicans.